Alberigo steht für: 
 einen Vornamen, siehe Alberigo (Vorname) bzw. Alberico

Alberigo ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe Alberigo (1926–2007), italienischer römisch-katholischer Theologe und Kirchenhistoriker